Heard peut désigner :

Patronyme 

 Amber Heard (1986-), actrice de cinéma.
 Edith Heard (1965-), épigénéticienne britannique.
 John Heard (1945-2017), acteur et réalisateur de cinéma.
  (1938-), contrebassiste de jazz.
 Maxine Heard (1991-), nageuse zimbabwéenne.
 Pat Heard (1960-), footballeur anglais.
 William Wright Heard (1853–1926), homme politique américain.

Toponyme 

 L’île Heard est une île sub-antarctique qui fait partie (avec l’archipel des îles McDonald) du territoire extérieur australien des îles Heard-et-MacDonald.
Patronyme anglais